Эдвард Кинан ():
 Кинан, Эдвард Льюис (1935—2015) — американский историк, славист
 Кинан, Эдвард (род. 1937) — американский лингвист